Großteich ist Name, Namensbestandteil oder Alternativname von Stillgewässern:

in Sachsen, Deutschland:
 Großteich oder Oberer Großteich Bärnsdorf, zwischen Bärnsdorf (Radeburg) und Moritzburg, Landkreis Meißen
 Großteich oder Niederer Großteich Bärnsdorf, zwischen Bärnsdorf (Radeburg) und Moritzburg, Landkreis Meißen
 Großteich oder Deutschbaselitzer Großteich, bei Deutschbaselitz (Kamenz), Landkreis Bautzen
 Großteich (Freiberg), bei Freiberg, Landkreis Mittelsachsen
 Großteich (Eschefeld), bei Eschefeld (Frohburg), Landkreis Leipzig
 Großteich (Geringswalde), bei Geringswalde, Landkreis Mittelsachsen
 Großteich oder Unterer Großhartmannsdorfer Teich, bei Großhartmannsdorf, Landkreis Mittelsachsen
 Großteich (Oberau), nahe Oberau (Niederau), Landkreis Meißen
 Großteich (Trebus), bei Trebus (Hähnichen), Landkreis Görlitz
 Großteich oder Speicher Radeburg II, bei Zschorna (Thiendorf), Landkreis Meißen
 Großteich (Weixdorf), bei Weixdorf und Friedersdorf im kreisfreien Dresden

in Tschechien:
 Großteich, ehemaliger deutscher Name des Horní rybník, in Borovnice, Bezirk Rychnov nad Kněžnou, Region Královéhradecký
 Hirschberger Großteich, ehemaliger deutscher Name des Máchovo jezero, bei Doksy, Bezirk Česká Lípa, Region Liberecký
 Hirnsener Großteich, ehemaliger deutscher Name des Novozámecký rybník, zwischen Jestřebí und Zahrádky, Bezirk Česká Lípa, Region Liberecký

Siehe auch:
 Big Lake
 Großer Teich
 Großer Weiher
 Grosssee